DNAJC18 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 5-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 358 амінокислот, а молекулярна маса — 41 551.

Кодований геном білок за функцією належить до шаперонів. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки